Rolf Kunz ist der Name folgender Personen:

* Rolf Kunz (Schauspieler) (* 1944), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Kulturmanager
 Rolf Henry Kunz (1939–2017), deutscher Organist und Kapellmeister
 Rolf W. Kunz (* 1949), Schweizer Komponist klassischer Unterhaltungsmusik